Hamilton Lanphere Smith (1819–1903) – amerykański astronom i fotograf
 Hamilton Smith (1884–1955) – angielski krykiecista i rugbysta
 Hamilton Othanel Smith (ur. 1931) – amerykański mikrobiolog, laureat Nagrody Nobla